Surat, commune française dans le département du Puy-de-Dôme ;
Surat, ville indienne dans l'État de Gujarat ;
 Auguste-Alexis Surat, prêtre catholique français.

Voir aussi

 Surat Thani, ville thaïlandaise.